Schils ist
 Schils (Fluss), Nebenfluss der Seez im Schweizer Kanton St. Gallen
 Jozef Schils (1931–2007), belgischer Radrennfahrer
 Rainer Schils (1944–2018), deutscher Fußballfunktionär
 Schils (Unternehmen), holländische Firma, die Milchersatzprodukte für Jungtiere produziert und vermarktet